Vimolj je ime več slovenskih naselij:
 Vimolj, naselje v občini Kostel,
 Vimolj, zapuščeno naselje v današnji občini Semič, danes del Srednje vasi
 Vimolj pri Predgradu, naselje v občini Kočevje.